Спас-Загорье — село в Малоярославецком районе Калужской области.
Административный центр Сельского поселения «Село Спас-Загорье».

География 
Село Спас-Загорье расположено на излучине реки Протвы в 9,5 км от города Малоярославца и в 3 км от города Обнинска. Находится в непосредственной близости, между автодорог  *  и .

Население

История 
Впервые упоминается в середине XV века как поселение в составе удельного Оболенского княжества.

В 1614 году в селе князем Б. М. Лыковым-Оболенским возведён Спасо-Преображенский храм. В строительстве храма также принимали участие Нарышкины, имение которых было по соседству с селом.

Дошедший до нашего времени храм в архитектурном отношении представляет собой яркий образец национального стиля русского зодчества конца XVII века, характерными чертами которого являются пятиглавие, завершение свода закомарами, обрамление куполов кокошниками. Верхний храм выстроен на подклете и имеет два яруса окон, обрамленных наличниками, состоящими из двух колонок, связанных сверху фигурной скобкой. Колокольня шатровая, причем грани её третьего яруса ориентированы по сторонам света.

Во владении и управлении рода Оболенских село оставалось до 1919 года. По преданию, в 1721 году село посещал Пётр I.

В 1812 году в нём размещалась ставка М. И. Кутузова. Само село находилось в центре военных действий. Несмотря на наступающие холода, жители села разобрали свои дома на строительство переправы для русских войск.
В память об этом в 1962 г. в селе был установлен небольшой камень с надписью. С образованием губернии село входило в состав Спасской волости Малоярославецкого уезда.

В настоящее время Спас-Загорье слилось с д. Нарышкино и является центром сельского поселения. В селе действует Спас-Загорская основная общеобразовательная школа.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Малоярославецкого района